Folke Sjöberg kan avse

 Folke Sjöberg (1930–1980), präst
 Folke Sjöberg (målare) (född 1930), målare och tecknare
 Folke Sjöberg (tecknare) (1927–1973), reklamtecknare och målare